Il suo approccio storiografico integra vari segmenti del sapere secondo i principi della teoria della complessità e propone un'idea di storia quale scienza globale dell'uomo per la quale ha coniato il concetto di complessità storica. Analoga l'impostazione delle pagine narrative e drammaturgiche, per cui si può collocare il suo lavoro nell'ambito della narrativa di ricerca e del Teatro d'arte .

Biografia

Nato a Padova, vive e lavora a Venezia . Ha pubblicato quarantasette tra monografie, romanzi e raccolte di racconti, centocinquanta articoli e quattro testi teatrali.

Laureatosi in Storia Moderna all'Università di Ca' Foscari e specializzatosi in Storia di Venezia, ha sviluppato l'approccio geopolitico allo studio della Repubblica Serenissima. Questa è analizzata alla luce delle riflessioni di pensatori quali Sun Tzu e Sun Pin, Nicolò Machiavelli, Carl von Clausewitz, Halford J.Mackinder, Nicholas J. Spykman, B.H. Liddell Hart, Arthur T. Mahan, Quiao Liang e Wang Xiangsui. Frutto di tale lavoro è la ricerca delle costanti geopolitiche di lungo periodo alla radice delle vicende non solo veneziane, ma più in generale italiane ed europee all'interno della dimensione Mediterraneo allargato .

Saggistica

Nel 2005 è uscita la prima edizione di Venezia in Guerra .
L'interesse per tale impostazione, comunque, ha prodotto nel 2007 l'uscita della seconda edizione illustrata del saggio,, quindi la traduzione in lingua inglese cui è seguita nel 2011 la terza edizione riveduta, corretta e ampliata e la versione e-book della traduzione inglese. Il fortunato libro è stato utilizzato come fonte da Tiziano Scarpa nel suo Stabat Mater, Giulio Einaudi Editore, vincitore del Premio Strega e del Premio Mondello nel 2009, nonché da Andrew Lambert nel volume Seapower States, Yale University Press, del 2018, e da Mario Isnenghi, in Se Venezia vive. Una storia senza memoria,  Marsilio, 2021

Nel 2008, intanto, era stato pubblicato Ercole e il Leone dedicato all'ultimo conflitto tutto italiano del Medio Evo. 

Nel gennaio 2012, è uscito quindi Angelo Emo, eroe o traditore? sulla figura tragica e dalla morte controversa dell'ultimo grande ammiraglio veneziano, e nel 2013 Eptaneso, quando Venezia diventò Grecia, che affronta le romanzesche vicende dell'Arcipelago delle Sette Isole Ionie all'indomani della caduta della Serenissima, rivelandone l'importanza geostrategica nel quadro del secolare confronto tra Francia e Gran Bretagna per il dominio del Mondo.
Nel 2014 è stato pubblicato Venezia ultima spiaggia, da Focea ai Dardanelli, cinque battaglie per cambiare la Storia, 1649-57, prima ricostruzione di alcune delle fasi decisive della lunga Guerra di Candia e, quasi in contemporanea, il contributo dedicato alla figura di Lazzaro Mocenigo dal titolo Una battaglia per la storia: Dardanelli 1657, in Naval History, la Sism ricorda Alberto Santoni dei Quaderni della Società Italiana di Storia Militare.
L'anno successivo, 2015, Il sogno di Carraresi, Padova Capitale, 1350-1406, volume dedicato alle figure dei due più importanti e controversi signori di Padova, Francesco I il Vecchio e Francesco II Novello da Carrara.

Risale al febbraio 2017 Venezia neutrale, la fatale illusione,  sugli ultimi cinquant'anni di vita della repubblica Serenissima. Un lavoro di cui Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare ha scritto nell'introduzione " (...) Abbiamo di fronte, quindi, un testo che non racconta solo cosa accadde alla Serenissima dalla seconda metà del Settecento alla caduta, bensì s'interroga sulla lezione per il presente di quegli avvenimenti. Trasformandoli in caso di studio." Subito dopo, il contributo I veneziani a Ravenna, in Quaderni Romagnoli-Libro Aperto, ricostruzione di ragioni e modalità dell'acquisizione della città romagnola da parte della Serenissima alla metà del Quattrocento.

Nel 2018 pubblica il primo di una serie di dieci volumi dedicati alla geopolitica della Serenissima: Venezia e la guerra in Dalmazia, 1644-49 è un viaggio sino agli inizi della Guerra di Candia vista dall'angolatura di un fronte dimenticato che avrebbe, invece, potuto diventare fondamentale. Non solo, esamina le conseguenze di lungo periodo del mutamento etnico avvenuto proprio in quel periodo sulla sponda orientale adriatica.
A luglio del 2018 esce il secondo titolo della serie, Venezia alla conquista di un impero, Costantinopoli 1202-04, incentrato sulle vicende della Quarta Crociata vista non solo come momento di fondazione della potenza veneziana, ma anche quale dimostrazione sintetica delle costanti di lungo periodo in azione lungo l'asse adriatico-egeo. Un testo sotto molti aspetti inusuale anche perché rivede su base documentale la consistenza numerica dei contingenti veneziano e crociato e, in virtù dei nuovi dati, rovescia la tradizionale interpretazione sui rapporti veneto-franchi. 
Il terzo titolo della collana, Venezia contro Napoleone, morte di una Repubblica, è del marzo 2019. "La ricostruzione del biennio 1796-97 come mai è stata tentata finora: al di fuori di qualunque visione di parte, riflettendo su come e perché la repubblica Serenissima sia finita nell'occhio del ciclone dei grandi conflitti euro-mondiali. (...) Perché la geopolitica non è uno strano gioco di società bensì lo strumento necessario per analizzare i fatti e compiere scelte consapevoli partendo dalla realtà geografica e storica." Il quarto titolo, Venezia, offensiva in Italia, 1381-1499. Il secolo lungo di San Marco esce nell'autunno dello stesso anno, mentre del settembre 2020 è il quinto, Venezia nella Tempesta, 1499-1517, la crisi della Serenissima, due volumi con i quali si approfondiscono le dinamiche geopolitiche e strategiche che portano Venezia dal ruolo di grande potenza a quella di realtà regionale, prossima a essere ridotta ai margini della politica euro-mondiale.

Allo stesso filone di ricerca appartengono i quattro volumi usciti nell'ottobre del 2020 assieme al quotidiano Il Gazzettino di Venezia: Lepanto, fuochi nel crepuscolo, Venezia e gli Ottomani 1416-1571; La Serenissima contro il Mondo, Venezia e la Lega di Cambrai, 1499-1509,; L'ultima offensiva del Leone, Venezia ai Dardanelli, 1649-57 e L'occasione perduta di San Marco, Venezia alla conquista dell'Italia, 1381-1484. L'accoglienza riservata alla collana, ha spinto l'editore Leg di Gorizia nella primavera del 2021 a procedere alla loro ristampa e a offrirli anche in una versione in cofanetto, Venezia nella Guerra, le grandi battaglie della Serenissima.

Nel 2021, invece, escono altri quattro lavori collettivamente raggruppati sotto il comune titolo Serenissima: Anno Zero sempre distribuiti dal quotidiano Il Gazzettino di Venezia: Venezia, l'alba di un nuovo giorno. 402-421 ; Guerra Senza Fine. 422-554; Alla ricerca di un'identità. 555-697; Una nuova Nazione. 698-811. Si tratta di un approccio del tutto nuovo alla storia e al racconto delle origini della città e dello stato. Per la prima volta sono utilizzati gli strumenti del lungo periodo, dell'etnogenesi, della geopolitica, della strategia e il concetto di cultura marittima per cercare di capire cosa davvero successe tra V e IX secolo dell'Era Comune nell'area costiera veneta. La risposta è rivoluzionaria: Venezia ha un'origine militare perché soldati ne formano l'ossatura sociale e ne producono la struttura istituzionale. Soldati che diventano marinai sono alla radice anche della scelta fondamentale compiuta, barattare la terra con l'acqua perché di terra a disposizione, semplicemente, non ce n'è.
La collaborazione tra l'editore LEG e il quotidiano Il Gazzettino prosegue nel 2022 con la serie Le grandi Battaglie di Venezia, la quale comprende "Venezia, la triplice corona di Foscolo, 1645-1649", dove sono ripercorsi i successi dalmati di Sebenico, Knin e Clissa; "Il potere marittimo di Venezia. Guerra nell'Egeo, 1645-1651", centrato sulle prime sei campagne navali veneziane durante la Guerra di Candia; "Venezia e l'assedio senza fine, l'epopea di Candia, 1646-1669", il quale si occupa della lunga resistenza opposta dalla capitale cretese all'attaccante ottomano; "L'ultimo ammiraglio di Venezia. Angelo Emo, 1784-1792", che riprende il discorso già affrontato nel 2012 sulla vita e le imprese del grande comandante della flotta veneziana.

Una direzione nella quale si collocano anche gli articoli Osare l'impossibile, quando le informazioni spingono all'errore, Gnosis, Roma, 3-2017; Intelligence barocca, Francesco Morosini e le informazioni nel Seicento, Gnosis, Roma, 4-2017; Quando le informazioni mancano, Gnosis, Roma, 1-2018; Affrontare l'ignoto, Gnosis, Roma 2-2018 , Lungo le vie della Seta. L'intelligence e la conquista di un impero, Gnosis, Roma, 4-2018, Paura del nulla, Gnosis, Roma 1-2022. Risale al maggio 2019  I Geniali di Moscovia, saggio di apertura di Italy on Rimland dei Quaderni della Società Italiana di Storia Militare, mentre nel giugno 2021 esce Venice Rules the Rivers. La geostrategia fluviale veneziana, 1431-1509, nella Nuova Antologia Militare.

Narrativa

La ricerca di nuovi contenuti letterari aveva intanto prodotto il noir Donne all'asta nel 2002  e la cosiddetta trilogia di Nerka Trostiaia dei romanzi storici e magico/esoterici La voce della Dea del 2003 , La custode dei segreti del 2005 e Il fulmine e il ciclamoro del 2007, nonché  Flagellum Dei? del 2008, dove l'elemento misterico diventava centrale. Nel 2012 viene pubblicato il romanzo Il coraggio degli Antichi Veneti che conclude idealmente il lungo percorso narrativo dal Veneto Antico a Venezia. Nel 2004 era uscita la raccolta di racconti Storie a pelo d'acqua, viaggio nell'immaginario liquido della laguna, e nel 2005 un secondo noir L’Oro e l’Argento, di ambientazione contemporanea. Nel 2022 avviene il ritorno alla narrativa con il romanzo Vinigo, la Scala del tempo, la storia di un sessantenne in fuga da Pandemia, Guerra e da se stesso che incontra una giovane donna dalla vita complicata e con un pesante segreto. Si conoscono a Vinigo, ai piedi del Monte Antelao in val Boite: qui passato e presente s’intrecciano di continuo, costringendoli a confrontarsi con una realtà dove nessuno è mai come appare. Neppure loro. Perché chiunque è sempre anche il proprio sosia e tale duplicità non si esaurisce, ma si riproduce senza soste lungo la Scala del Tempo.

Teatro

Dalla ricerca teatrale nasce lo spettacolo Torcello seconda parte di Fra Terra e Acqua del 2005, mentre nel 2010 viene messa in scena l'opera più completa Giganti, viaggio in Utopia, in cui Venezia è presentata come un'anziana signora con problemi di salute e un'eredità cospicua che alcuni vogliono dilapidare e altri conservare. La sfida è aperta e solo dei Giganti la possono affrontare, vale a dire gli stessi che al momento della fondazione hanno immaginato e costruito la straordinaria follia anfibia della pietra sull'acqua diventata utopia dell'umanità. Giganti sono quanti accettano la sfida della destabilizzazione provocata dall'incontro con lo sconosciuto, la trasformazione, il cambiamento, acrobati sospesi sulla corda, il bilanciere tra le mani sudate, passano dall'altra parte con spirito leggero. Nel 2013, infine, è rappresentato Parole di Pietra, in cui protagonista indiscusso è il barone Giorgio Franchetti consumato dal suo sogno di far rivivere il palazzo gotico-veneziano di Ca' d'Oro. Tutte le drammaturgie nascono dall'intensa collaborazione con Teatrocontinuo, fondato nel 1975 da Angelo "Nin" Scolari e Luciana Roma, rimasto in attività poi sotto la direzione artistica di Erica Taffara e Gianni Bozza per chiudere nel 2016. In seguito, esplora anche dal punto di vista teatrale uno dei suoi temi principali e cioè la guerra, scrivendo il testo Sulla collina, in cui i protagonisti sono Francesco Baracca e un anonimo soldato austriaco nel giorno in cui l'asso italiano viene abbattuto sul Montello durante il primo conflitto mondiale. 
Nel 2010 era uscito uno studio sulla Padova e la Verona di Shakespeare così come emergono dalle pagine de La bisbetica domata.

Libri di viaggio

Dall'esperienza dello spettacolo Giganti deriva nel 2011 Labirinto Ducale, un libro in cui l'autore presenta una visione del Palazzo Ducale di Venezia "capovolta" per non fermarsi alle apparenze, sedotti e catturati dalla trappola dorata del Mito di sé costruito dalla Serenissima, ma per decifrare il vero significato del complesso alfabeto di simboli e messaggi contenuto nell'edificio. L'opera rivela la natura "alchemica" di Palazzo Ducale e ricorda a ogni passo che l'amore per l'arte e lo stupore per la bellezza non devono mai offuscare la verità. Volume complesso e dal ricco apparato iconografico, opera di Mark Edward Smith uno dei maggiori maestri della fotografia d'arte su Venezia, affronta senza inibizioni il maggiore e più importante edificio pubblico lagunare. Un palazzo che nasce "prima" della città e ne racconta, sala dopo sala, l'intera storia, politica e sociale.
Nel 2014 esce Venezia meravigliosa di cui lo scrittore Alberto Toso Fei ha detto "(...) una dichiarazione d'amore e davvero l'amore salverà la città, perché non si può vivere in eterno nell'ignoranza, nell'oscurità dei sensi, nella bassezza dell'anima. Una sfida possibile, e credo che potrà compiersi. Almeno finché vi saremo noi veneziani.". Nello stesso anno, è stato pubblicato Santo Stefano, gotico veneziano, un volume impreziosito da ottanta fotografie a colori ancora di Mark Edward Smith, studio in ricordo di Maria Teresa Ruben de Cervin voluto dal Comitato Italiano per Venezia.

Sono, invece, nel 2015 lo studio su Aldo Manuzio e la sua opera presente nel volume Per Aldo curato da Alessandro Scarsella e nel 2016 un secondo volume della fortunata serie legata alle città d'Italia edita da Edizioni della Sera. Questa volta si tratta di Padova meravigliosa di cui nella prefazione Sergia Jessi scrive " (...) Un libro che si legge d'un fiato per l'armonioso dipanarsi delle parole, perfettamente equilibrato tra memoria e attualità, tra risata e pianto, tra popolare e concettuale, tra realtà ed immaginazione. Dove la Storia si fa racconto, a volte iperbole, tanto da chiedersi se veramente è accaduto.". Sempre nel 2016 esce un breve ma intenso lavoro dedicato alla figura di Sibilla de Cetto, la nobildonna padovana di fine Trecento alla cui generosità e indefessa attività si deve la nascita dell'ospedale di San Francesco Grande, nucleo fondante dell'odierno ospedale patavino.

A settembre del 2017, pubblica Veneti per sempre, le storie e l'identità di un continente. " (...) Un ritratto contemporaneo dalle radici ben salde nel passato" come si trova precisato nella quarta di copertina e in cui "Il Veneto di Federico è quello vissuto dell'infanzia e della giovinezza, quello scoperto dell'età matura; una sorta di pellegrinaggio laico nei luoghi di maggior interesse della regione, un incontro con il passato, per capire meglio il presente.". Nel maggio 2019 esce Guida segreta di Verona, i luoghi-i personaggi-le leggende, un testo che offre al lettore una visione della città colta attraverso "(...) Gli occhi dell'anima", ma conserva un rigoroso impianto storico-artistico. La " (...) seconda capitale del Veneto" esce così dagli stereotipi per ritrovare la sua dimensione più autentica. Nella stessa collana nel novembre 2019 viene pubblicata la Guida segreta di Mantova, "Mantova è invenzione dell’anima, pensiero tramutato in pietra e mattoni, sogno appeso alla foschia lacustre, alla nebbia autunnale e alla luce spietata dell’estate. È mito allungato nella palude, ritmo lento di acque che scendono da settentrione(...) ombra dispersa in mille cortili, segreti come le storie intrecciate nel tempo da una Storia ricca di personaggi leggendari". Nel 2020 segue il volume Guida segreta di Ferrara, "Ferrara appartiene ai sogni. Sospesa nella pianura, si nasconde tra le pieghe della nebbia e riappare quando la luce prende a schiaffi il grande fiume, che scorre poco lontano", quindi nell'ottobre dello stesso anno la Guida segreta di Aosta,  " (...) capitale delle Alpi e crocevia d’Europa: storia, arte e leggende tra Dora Baltea e cime di ghiaccio. Accoccolata sul fondo della Valle, la città respira al ritmo di una storia antica." Altri due tasselli di quello che ormai si può definire il "Viaggio in Italia" dell'autore. Il quale continua nel 2022 con la Guida segreta di Vicenza.

Da sempre sensibile alle campagne contro stalking e femminicidio, nel 2011 presta il suo volto al corto Stalking di Giulio Laroni, realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato, la Questura di Venezia e il Ministero dell'Interno, e proiettato alla Multisala Astra del Lido di Venezia il 7 settembre 2011 nell'ambito della Mostra del Cinema.

Opere

Saggistica
 Venezia in Guerra, Venezia, 2005/2007/2011
 Venice at war, Venezia, 2008 
 Ercole e il Leone, Venezia, 2008
 Angelo Emo, eroe o traditore?, Venezia, 2012
 Eptaneso, quando Venezia diventò Grecia, Venezia, 2013
 Venezia ultima spiaggia, 1649-57 da Focea ai Dardanelli cinque battaglie per cambiare la Storia, Venezia, 2014
 Il sogno Carrarese, Padova Capitale, Spinea, 2015
 Sibilla de Cetto, una donna per la sua città, Padova, 2016
 Venezia neutrale, la fatale illusione, Padova, 2017
 Venezia e la guerra in Dalmazia, 1644-49, Gorizia, 2018
 Venezia alla conquista di un impero, Costantinopoli 1202-04, Gorizia, 2018
 Venezia contro Napoleone, morte di una Repubblica, Gorizia, 2019
 Venezia offensiva in Italia, 1381-1499 il secolo lungo di San Marco, Gorizia, 2019
 Venezia nella Tempesta, 1499-1517, la crisi della Serenissima, Gorizia, 2020
 Lepanto, fuochi nel crepuscolo, Venezia e gli Ottomani 1416-1571, Gorizia 2020
 La Serenissima contro il mondo, Venezia e la Lega di Cambrai, Gorizia, 2020
 L'ultima offensiva del Leone, Venezia ai Dardanelli 1649-57, Gorizia, 2020
 L'occasione perduta di San Marco, Venezia alla conquista dell'Italia 1381-1484, Gorizia, 2020
 Venezia, l'alba di un nuovo giorno. 402-421, Gorizia, 2021
 Guerra Senza Fine. 422-554, Gorizia, 2021
 Alla ricerca di un'identità. 555-697, Gorizia, 2021
 Una nuova nazione. 698-811, Gorizia, 2021
 Venezia nella Guerra, le grandi battaglie della Serenissima, Gorizia, 2021
 Serenissima: Anno Zero, Gorizia, 2021
 Venezia, la triplice corona di Foscolo, 1645-1649", Gorizia, 2022
 Il potere marittimo veneziano. Guerra nell'Egeo 1645-1651", Gorizia, 2022
 Venezia e l'assedio senza fine. L'epopea di Candia, 1646-1669, Gorizia, 2022
 L'ultimo ammiraglio di Venezia. Angelo Emo, 1784-1792, Gorizia, 2022

Narrativa
 Donne all'Asta, Venezia, 2002
 La voce della Dea, Spinea, 2003
 Storie a pelo d'acqua, Spinea, 2004
 L'oro e l'argento, Venezia, 2005
 La custode dei segreti, Venezia, 2005
 Il fulmine e il ciclamoro, Venezia, 2007
 Flagellum Dei?, Venezia, 2008
 Il coraggio degli Antichi Veneti, Spinea, 2012
 Vinigo, la Scala del Tempo, Padova, 2022

Teatro
 Torcello (seconda parte di Fra Terra e Acqua), Altino-Torcello 2005
 Giganti, viaggio in utopia, Venezia, San Francesco della Vigna-Palazzo Grimani, 2010
 Parole di Pietra, Venezia, Ca'd'Oro, 2013
 Sulla collina, Venezia 2017

Libri di viaggio
 Labirinto Ducale, Treviso 2011
 Venezia meravigliosa, storie quotidiane della città lagunare, Roma 2014
 Santo Stefano, gotico veneziano, Venezia 2014
 Padova meravigliosa, storie quotidiane della città euganea, Roma 2016
 Veneti per sempre, le storie e l'identità di un continente, Roma 2017
 Guida segreta di Verona, le storie, i personaggi, le leggende, Roma 2019
 Guida segreta di Mantova, le storie, i personaggi, le leggende, Roma 2019
 Guida segreta di Ferrara, le storie, i personaggi, le leggende, Roma 2020
 Guida segreta di Aosta, le storie, i personaggi, le leggende, Roma 2020
 Guida segreta di Vicenza, le storie, i personaggi, le leggende, Roma 2022

Contributi
 Voci dalla laguna, Spinea 2001
 Venti racconti, Pordenone 2001
 Gli occhi di Santa Lucia, Padova 2002
 Dal verso al segno, Venezia 2010
 Venezia una strana città, Venezia 2010
 La bisbetica domata, Treviso 2010
 Pi Erre, Venezia 2011
 Hotel Bologna, Venezia 2011
 Una battaglia per la storia: Dardanelli 1657, Naval History, la Sism ricorda Alberto Santoni, Quaderni della Società Italiana di Storia Militare, Roma 2014
 I Geniali di Moscovia, Italy on Rimland, Quaderni della Società Italiana di Storia Militare, Roma 2019
 Aldo Manuzio, da Bassiano a Venezia l'avventura di un uomo del Rinascimento, Per Aldo, a cura di Alessandro Scarsella, Padova 2015
 I veneziani a Ravenna, Quaderni Romagnoli-Libro Aperto, Ravenna 2017
 Osare l'impossibile, quando le informazioni spingono all'errore, Gnosis, Roma, 3-2017
 Intelligence barocca, Francesco Morosini e le informazioni nel Seicento, Gnosis, Roma, 4-2017
 Quando le informazioni mancano, Gnosis, Roma, 1-2018
 Affrontare l'ignoto, Gnosis, Roma 2-2018
 Lungo le vie della Seta. L'intelligence e la conquista di un impero, Gnosis, Roma, 4-2018 
 Sotto lo stesso cielo, Carlo Rubini (cur.), Venezia, 2018
 Paura del nulla, Gnosis, Roma, 1-2022
 La fine dei Carraresi e il primo assedio di Padova, 1402-1405, La Strenna della Terza Armata per l'anno 2020, Padova, 2020
 Veneziani per sempre, Introduzione, Roma 2021
 Venice Rules the Rivers. La geostrategia fluviale veneziana, 1431-1509, Nuova Antologia Militare, Roma, 2/7-2021
 Da Agnadello all'assedio di Padova, 1509, La Strenna della Terza Armata per l'anno 2021, Padova, 2021

Note

Voci correlate
 Venezia
 Storia di Venezia
 Società italiana di Storia Militare
 Gnosis
 Nuova Antologia Militare

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia